The Program – film del 1993 diretto da David S. Ward
The Program – film del 2015 diretto da Stephen Frears
Programma mortale (The Program) – romanzo del 2004 di Gregg Hurwitz
The Program – album del 1998 dei Marion